Grenville är en kommun i Kanada.   Den ligger i regionen Laurentides och provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa.

Omgivningarna runt Grenville är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Grenville är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Québec